drozdy – rodzina ptaków z rzędu wróblowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Drozdy – część wsi Kośmin w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Drozdy – osada w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Drozdy – część wsi Czaczki Małe w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Drozdy – część wsi Stare Szabły w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo

Miejscowości na Białorusi 

 Drozdy – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie. Dawniej Drozdy Borowe.
 Drozdy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.

Zobacz też 
 Drozdowiec, Drozdowo, Drozdów, Drozdówka, Drozdówko